Prekvršje je naselje u sastavu Grada Zagreba. Nalazi se u gradskoj četvrti Sesvetima.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 656 stanovnika te 196 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 809 stanovnika.

Izvori
 Statistički ljetopis Zagreba 2007. 

Naselja u Gradu Zagrebu
Sesvete